Польно́й Воро́неж — топоним в Тамбовской области России

 Польной Воронеж — река, является одним из истоков реки Воронеж.
 Польной Воронеж — посёлок в Сосновском районе, Зелёновский сельсовет
 Польной Воронеж 1-й — посёлок в Сосновском районе, Верхнеярославский сельсовет
 Польной Воронеж 2-й — посёлок в Сосновском районе, Верхнеярославский сельсовет